Roblin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Roblin, Manitoba, ort,

Tjeckien 

 Roblín, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar